

Кульоміно — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Кульоміно — село, Сегезький район, Карелія